Ноябрьский переулок:

Россия 

 Ноябрьский переулок — переулок в Волгодонске Ростовской области
 В Кемерове:
 1-й Ноябрьский переулок
 2-й Ноябрьский переулок
 3-й Ноябрьский переулок
 В Наро-Фоминске Московской области:
 1-й Ноябрьский переулок
 2-й Ноябрьский переулок

Украина 

 Ноябрьский переулок — переулок в Запорожье

См. также 

 Ноябрьская улица